-{Superasteridae}- су чланови велике кладе (монофилетичке групе) цвјетних биљака, која садржи више од 122.000 врста.

Ова клада је подјељена на 20 редова како је дефинисано у АПГ -{IV}- систему. Ови редови заједно чине око 146 породица.

Име се заснива на називу -{„Asteridae”}-, који се обично сматра подкласом.

Безе 
-{Asterids}-, -{Berberidopsidales}-, -{Santalales}-, и -{Caryophyllales}- чине кладу -{Superasteridae}-. Ово је једна од три групе које чине -{Pentapetalae}- (састоји се од Eudikotiledone осим Gunnerales), ту спадају такође -{Dilleniales}- и -{Superrosids}- (Saxifragales и Rosids).

Филогенија 
Филогенија од Superasteridae је приказано у наставку и прилагођено је са АПГ веб странице.

Референце